Разменная монета:

 Разменная монета — неполноценная монета, номинальная стоимость которой выше стоимости содержащегося в ней металла, или мелкая монета, которая служит для расчетов между продавцом и покупателем с максимальной точностью.
 Разменная монета (в переносном смысле) — человек или любой объект, которым можно пожертвовать ради достижения каких-либо важных целей.
 Разменная монета (фильм) — документальный фильм о трагических событиях 11 сентября 2001 года.